La Serie B 1981-1982 è stata la seconda divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 1981-1982.

Formula
 Fase regolare: furono disputati tre gironi composti da 12 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno.
 Promozioni: le prime di ciascun girone al termine della stagione furono promosse in serie A nella stagione successiva.
 Retrocessioni: le squadre classificate all'11º e al 12º posto al termine della stagione furono retrocesse in serie C nella stagione successiva.

Girone A

Classifica

Legenda:
      Promossa in Serie A 1982-1983
      Retrocesse in Serie C 1982-1983

Verdetti
 : promossa in Serie A 1982-1983
  e Virtus Teramo: retrocesse in Serie C 1982-1983.

Girone B

Classifica

Legenda:
      Promossa in Serie A 1982-1983
      Retrocesse in Serie C 1982-1983

Verdetti
 : promossa in Serie A 1982-1983
 Bordighera e Albatros Castello: retrocesse in Serie C 1982-1983.

Girone C

Classifica

Legenda:
      Promossa in Serie A 1982-1983
      Retrocesse in Serie C 1982-1983

Verdetti
 : promossa in Serie A 1982-1983
  e Laser: retrocesse in Serie C 1982-1983.

Bibliografia

Voci correlate
 Serie A 1981-1982 (pallamano maschile)
 Serie C 1981-1982 (pallamano maschile)
 Coppa Italia 1981-1982 (pallamano maschile)
 EHF Champions League 1981-1982 (pallamano maschile)
 EHF Coppa delle coppe 1981-1982 (pallamano maschile)
 IHF Cup 1981-1982 (pallamano maschile)
 EHF Champions trophy 1981-1982

Collegamenti esterni
 

Serie B (pallamano maschile)
Competizioni di pallamano nel 1981
Competizioni di pallamano nel 1982